GMP puede referirse a:
 GNU Multiple Precision Arithmetic Library, una biblioteca libre en C;
 Guanosín monofosfato, un nucleótido;
 o también a su forma cíclica: Guanosín monofosfato cíclico, más correctamente cGMP;
 o también al potenciador de sabor denominado Guanilato disódico.
 Aeropuerto Internacional de Gimpo (Corea del Sur), en su código IATA.
 Normas GMP, Buenas Prácticas de Manufactura por sus siglas en inglés.
 gmp, sigla de Gerkan, Marg und Partner, estudio de arquitectura alemán con sede en Hamburgo y filiales internacionales.

Acrónimos